Sebastian Shaw, attore di cinema e teatro
Sebastian Shaw, personaggio dei fumetti Marvel Comics